swazi – jedna z er prekambru.
 Suazi – państwo w Afryce
 Suazi – grupa etniczna w Afryce
 suazi – język z rodziny bantu